Salve kan avse:

 Salve (TV-program) – ett svenskt sommarlovsprogram på SVT från 1997
 Salvestaden – en kopia utanför Kalmar av en medeltida stad

Geografi

Italien 

 Salve, Apulien, kommun, Apulien, Provincia di Lecce, 

Robotskapade Italienförgreningar